IVL est un sigle qui peut désigner :
 , une ligue professionnelle de volley-ball en Inde.

IVL est un sigle qui peut désigner :
 Aéroport d'Ivalo, un aéroport de Finlande, selon le code AITA des aéroports.

 En médecine IVL est une injection intraveineuse lente.

Voir aussi 
 Gène IVL, le gène qui produit l'involucrine.

Code IATA des aéroports